Presentie (vegetatiekunde), een begrip uit de vegetatiekunde;
Presentie (hulpverlening), een benadering van hulpverlening in de welzijnszorg;